The Wall steht für:

 The Wall, Album von Pink Floyd (1979)
 The Wall (Band), britische Band
 The Wall (Fernsehsendung), deutsche Fernsehshow
 The Wall (Film), US-amerikanischer Film von Doug Liman (2017) 
 The Wall (Gebirgskamm), Gebirgskamm in den Larsemann Hills, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 The Wall (Berg), Berg in der Teton Range im US-Bundesstaat Wyoming
 The Wall (John Hersey), Roman von John Hersey (1950)
 Pink Floyd – The Wall, britischer Film von Alan Parker (1982)
 den Spitznamen des deutschen Fußballtorhüters Manuel Neuer

 Siehe auch
 Berliner Mauer
 Kordon (Festung), insbesondere
 Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko
 „Tear down this wall!“